Lindfors est un nom de famille suédois – porté également par les Finlandais d'origine suédoise ou suédophone – notamment porté par :
 Adolf Lindfors (1879-1959), lutteur finlandais ;
 Julius af Lindfors (1831-1903), major général, homme d'affaires et homme politique finlandais ;
 Lill Lindfors (née en 1940), chanteuse et présentatrice de télévision finno-suédoise ;
 Sakari Lindfors (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Viveca Lindfors (1920-1995), actrice de cinéma et de télévision américano-suédoise ;
 Viveca Lindfors (née en 1999), patineuse artistique finlandaise.